Разновидности полипа в медицине:
 Полип тела матки
 Полип шейки матки

См. также 
 Полип